Чемпионат мира по караоке (Karaoke World Championships, KWC)  - ежегодное крупнейшее и самое престижное в мире караоке состязание талантов, в котором участвуют исполнители всего мира. 

Первый Чемпионат мира по караоке состоялся в 2003-м году как конкурс-состязание любителей караоке представителей из семи стран. В 2007-м году в Чемпионате участвовали уже более 20-ти, и в 2009-м году — более 30-ти стран со всего мира.

В каждой стране, участвующей в Чемпионате мира по караоке, ежегодно проводятся национальные отборочные этапы. Победители национальных отборов (чемпионы стран по караоке) делегируются национальными Оргкомитетами стран для участия в Karaoke World Championships.

В 2019 году в чемпионате были представлены более 20 стран. До 2018 года титул чемпиона мира по караоке присуждался отдельно среди мужчин и женщин, с 2018 года категории объединили, таким образом титул чемпиона мира присуждается только одному человеку. С 2016 года появилась новая категория – дуэты.

Россия участвует с Чемпионатах мира по караоке с 2005 года. Высшим достижением для России является первое место среди женщин у Наталии Пилютиной на чемпионате 2009 года. В 2010 году вторые места среди мужчин и женщин заняли Фёдор Рытиков и Юлия Курылева. Третье место в разные годы занимали Вероника Коннова, Владимир Пак и Роман Лейба.

Оргкомитет Чемпионата мира по караоке: KWC Organization (Финляндия).

Ежегодные финалы Чемпионата мира по караоке:

2003 — 2005 годы: Финляндия, город Хейнола.

2006 год: на борту морского круизного лайнера «Galaxy», путешествуя по Балтийскому морю между Хельсинки и Эстонией.

2007 год: Таиланд, город Бангкок.

2008 — 2009 годы: Финляндии, город Лахти.

2010 год: Россия, город Москва.

2011 год: Ирландия, город Килларни.

2012 — 2013 годы: Финлядния, город Лаппеенранта.

2014 год: Швеция, город Стокгольм.

2015 год: Сингапур, город Сингапур.

2016 год: Канада, город Ванкувер.

2017 — 2018 годы: Финляндия, Хельсинки.

2019 год: Япония, город Токио.

2020 год: онлайн-чемпионат (в связи с пандемией COVID-19).

2021 год: онлайн-чемпионат.

2022 год: Нес, Норвегия.

Страны, принимавшие участие в Чемпионате мира по караоке с 2003 года

 Австралия
 Австрия
 Азербайджан
 Ангола
 Барбадос
 Беларусь
 Болгария
 Бразилия
 Великобритания
 Венгрия
 Вьетнам
 Гана
 Германия
 Гонконг/Китай
 Греция
 Дания
 Доминиканская республика
 Индия
 Индонезия
 Иордания
 Ирландия
 Испания
 Казахстан 
 Канада
 Кения
 Китай
 Кувейт
 Латвия
 Ливан
 Малайзия
 Марокко
 Мексика
 Молдова
 Мьянма
 Науру
 Новая Зеландия
 Норвегия
 Панама
 Польша
 Португалия
 Российская Федерация
 Румыния
 Сингапур
 Соединённые Штаты Америки
 Таиланд
 Украина
 Фарерские острова
 Филиппины
 Финляндия
 Франция
 Швеция
 Эстония
 Южная Африка
 Япония

Победители Чемпионатов мира по караоке

Примечания

Ссылки 
 Karaoke World Championships, Official Site (англ.)
 Российский этап Чемпионата мира по караоке, официальный сайт (рус.)
 Karaoke World Championships, (Wikipedia, англ.)
 История чемпионата на официальном российском сайте KWC
 Правила Чемпионата мира по караоке
 Новости российского этапа Чемпионата мира по караоке

Караоке
Музыкальные фестивали по алфавиту
Конкурсы вокалистов